Пайнз () — английская фамилия. Известные носители:
 Пайнз, Динора (1918—2002) — британский психоаналитик.
 Пайнз, Донован (род. 1998) — американский футболист.

См. также 
 Пайн